

Мохове — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Мохове — село, Узункольський район, Костанайська область

Мохове — селище, Зеленоградський район, Калінінградська область
 Мохове — село, Макушинський округ, Курганська область
 Мохове — село, Павловський район, Алтайський край
 Мохове — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Мохове — село, Коропський район, Чернігівська область